Matti Kinnunen (5 de octubre de 1947- 20 de agosto de 2013) fue un piloto de motociclismo finlandés, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1970 hasta 1986.

Resultados 
Sistema de puntuación a partir de 1969:

(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Finlandia
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Pilotos de 250 c.c.